Sərkar – centro abitato del distretto di Göygöl, in Azerbaigian
 Sərkar – centro abitato del distretto di Samux, in Azerbaigian